Výraz Tajmyr je nejednoznačný a může mít následující významy:

 Tajmyr (poloostrov) – poloostrov na severu Sibiře
 Tajmyr (jezero) – jezero na severu Sibiře
 Tajmyr (ledoborec) – ruský ledoborec
 Tajmyr (ostrov) – ostrov v Karském moři